Tamminen ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Tamminen (* 1994), finnische Fußballspielerin
 Juhani Tamminen (* 1950), finnischer Eishockeyspieler
 Laura Tamminen, finnische Eisschnellläuferin
 Lauri Tamminen (1919–2010), finnischer Hammerwerfer
 Mika Tamminen, finnischer Enduro-Sportler
 Taavi Tamminen (1889–1967), finnischer Ringer
 Teemu Tamminen (* 1987), finnischer Handballspieler
 Timo Tamminen, finnischer Tischtennisspieler
 Turkka Tamminen, finnischer Fußballspieler